Onderdistrict in Indonesië
 Banyubiru (Semarang), een stad en onderdistrict van het regentschap Semarang in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Banyubiru (Negara), een plaats in het bestuurlijke gebied Jembrana in de provincie Bali
 Banyubiru (Labuan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pandeglang in de provincie Bantam
 Banyubiru (Dukun), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java